

Данькув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Данькув — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства